Тиджано () — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Лечче.

Население составляет 2859 человек (2008 г.), плотность населения составляет 408 чел./км². Занимает площадь 8 км². Почтовый индекс — 73030. Телефонный код — 0833.

Покровителем населённого пункта считается святой Sant’Ippazio.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.tiggiano.le.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики